Чемпіонат світу з баскетболу 2019 року — 18-ий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив у Китаї з 31 серпня по 15 вересня 2019 року. Вперше в турнірі зіграли 32 збірні, сім з яких отримали путівки на Олімпійські ігри 2020. Це також перший чемпіонат з баскетболу, який відбувся не в один рік з чемпіонатом світу з футболу.

Чемпіоном світу вдруге стала збірна Іспанії.

Вибір господаря 
ФІБА розпочала прийом заявок на проведення турніру в квітні 2014 року. 16 березня 2015 року було підтверджено, що чемпіонат світу буде проведено в Азії, основними претендентами стали Китай та Філіппіни.

7 серпня 2015 року оголошено, що господарем чемпіонату став Китай.

Результати голосування:

Арени

Команди-учасниці 

Африка (5)
 
 
 
 
 

Азія та Океанія (8)
 
  (господар)
 
 
 
 
 
 

Європа (12)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Америка (7)

Формат 
На першому етапі 32 збірні грають по чотири команди у восьми групах. По дві найкращі виходять до наступного етапу, де знову в групах виявлять по дві найкращі збірні, які виходять до плей-оф та розіграють медалі чемпіонату. 

Найгірші команди першого групового етапу кваліфікуються до групового етапу які розіграють місця з сімнадцятого по тридцять друге.

Посів і групи

Групи A, C, E та G

Групи B, D, F та H

Перший раунд

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Другий раунд 
У другому раунді враховуються результати матчів між збірними на першому етапі.

Група I

Група J

Група K

Група L

Кваліфікація 17–32 місця

Група M

Група N

Група O

Група P

Плей-оф 
Основна сітка

Матчі за 5-8 місця

Підсумкова таблиця

Символічна збірна турніру 
 Рікі Рубіо
 Богдан Богданович
 Луїс Скола
 Еван Фурньє
 Марк Газоль

Примітки

Посилання 
 

Чемпіонати світу з баскетболу
2019 у баскетболі
Вересень 2019
2019 у Китаї